Rottluff bezeichnet:

 den Chemnitzer Stadtteil Chemnitz-Rottluff 
 den Maler Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976)